Sitter steht für:

 Sitter, Fluss in der Schweiz
 Sitter, Trockentäler in den Baumbergen bei Coesfeld, siehe Baumberge #Trockentäler

 De Sitter (Mondkrater), nah am Nordpol
 (1686) De Sitter, Asteroid des Hauptgürtels

(de) Sitter ist der Familienname folgender Personen:
 Beat Sitter-Liver (1939–2022), Schweizer Philosoph
 Eddy De Sitter (* 1945), belgischer Radrennfahrer
 Frank Sitter (* 1968), deutscher Fernsehmoderator
 Kai Sitter (* 1987), deutscher Regisseur
 Ludwig Sitter (?–2007), österreichischer Psychologe und Missionar
 Primus Sitter (* 1966), österreichischer Jazzmusiker
 Sabine Sitter (* 1975), deutsche Kommunalpolitikerin (CSU)
 Ulbo de Sitter (Lamoraal Ulbo de Sitter; 1902–1980), niederländischer Geologe
 Willem de Sitter (1872–1934), niederländischer Astronom

Siehe auch:
 Babysitter, Haussitter (Hüter)
 De-Sitter-Raum, De-Sitter-Modell, Anti-de-Sitter-Raum (Raum-Zeit-Modelle)
 Sumpf-Sitter, Braunroter Sitter, Breitblättrige Sitter (Stendelwurz-Pflanzen)
 Sitten (Begriffsklärung)